Килби

 Килби, Бэрри — президент футбольного клуба «Бернли».
 Килби, Джек (1923—2005) — американский учёный, лауреат Нобелевской премии по физике.